Den Familiennamen Langlet tragen:

 Abraham Langlet (Nils Abraham Langlet, 1868–1936), schwedischer Chemiker
 Alexander Langlet (1870–1953), schwedischer Künstler 
 Amanda Langlet (* 1967), französische Schauspielerin
 Daniel Langlet (1945–2008), französischer Schauspieler
 Emil Langlet (* 1900), schwedisch-dänischer Ingenieur, Journalist und Autor 
 Emil Victor Langlet (1824–1898), schwedischer Architekt
 Erik Langlet (* 1938), schwedischer Architekt
 Ernst Günther Langlet (1912–1949), deutscher Mediziner
 Filip Langlet (1866–1950), schwedischer Ingenieur und Autor 
 Jan Langlet (1918–1976), schwedischer Künstler
 Jean-Baptiste Langlet (1841–1927), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Joachim-Friedrich Langlet (1906–1979), Direktor des Instituts für Tierzucht der Universität Kiel
 Gérard Langlet (1940–1996), französischer Forscher und Informatiker 
 Lucien Langlet (1927–1985), französischer Künstler und Maler
 Mathilda Langlet (1832–1904), schwedische Schriftstellerin 
 Nina Langlet (1896–1988), schwedische Musikpädagogin und Schriftstellerin
 Olof Langlet (1900–1997), schwedischer Professor und Genetiker
 Philippe Langlet (* 1948), französischer Autor
 Valdemar Langlet (1872–1960), schwedischer Journalist und Schriftsteller 
 Yoann Langlet (* 1982), französisch-mauretanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Langlais